Hanko kan syfta på:

 Hanko – den finska namnet på staden Hangö
 Hanko, Nystad – en ö  i landskapet Egentliga Finland
 Hanko, Kuopio – en ö i landskapet Norra Savolax
 Hanko (robotbåt, 2005) – det finländska fartyget 
 Hanko (sigill) – ett japanskt sigill
 2299 Hanko – en asteroid